Глодно може да се отнася за:
 Глодно, населено място в Полша, Великополско войводство, Гроджиски окръг, община Раконевице
 Глодно, село в Полша, Великополско войводство, Гроджиски окръг, община Раконевице
 Глодно, село в Полша, Великополско войводство, Конински окръг, община Кжимов
 Глодно, село в Полша, Люблинско войводство, Ополски окръг, община Лажиска